Wimbledon 1885 – gra podwójna mężczyzn – wielkoszlemowy turniej tenisowy, rozegrany w dniach 4-17 lipca na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. Turniej podobnie jak rok wcześniej wygrali Brytyjczycy William i Ernest Renshaw, pokonując w finale rodaków Claude Ferrera i Arthura Stanleya.

Bibliografia 
 wimbledon.com – Draws archive – Gentlemen’s Doubles 

Wimbledon – gra podwójna mężczyzn
Wimbledon 1885